Confide in Me Kylie Minogue dala
 Confide in Me (2001) Kylie Minogue albuma
 Confide in Me (2016) Kylie Minogue albuma
 Confide in Me: The Irresistible Kylie (2007) Kylie Minogue albuma